«Тверь» — российский футбольный клуб из Твери. Основан в 2020 году.

История 

В конце 2019 года стало известно, что при поддержке тульского «Арсенала» в Твери будет создана детская футбольная академия. 2 апреля 2020 года на официальном сайте правительства Тверской области появилась новость о возвращении в город профессионального футбола путём создания для участия в новом сезоне ПФЛ нового ФК «Тверь» взамен «Волги», название которой находится под запретом из-за долгов. Дата регистрации нового юридического лица в государственных органах РФ - 9 апреля 2020 года.

16 июня 2020 стало известно об успешном прохождении клубом лицензирования для участия в соревнованиях группы 2 (ранее носившей название «Запад») ПФЛ в сезоне 2020/21. Матчи команда стала проводить на стадионе «Юность».

В сезоне-2020/21 заняла 3-е место. В сезоне 2021/22 заняла 2-е место. 14 ноября 2021 года после победы в заключительном матче осенней части первенства ФНЛ-2 сезона-2021/22 ФК «Тверь» стал лидером в своей подгруппе.

Сообщалось, что в перспективе не исключается переименование в «Волгу». 8 марта 2022 года, в день 65-летия тверской «Волги», клуб официально сообщил о возвращении своего исторического названия, однако в официальных данных команда продолжает обозначаться под названием ФК «Тверь».

Команда «СШОР-Волга» фигурирует в статусе молодёжной для ФК «Тверь».

Административный и тренерский штаб

Игроки 
(по состоянию на 8.10.22)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт команды
 
 Неофициальная страница болельщиков команды в социальной сети «ВКонтакте»

Футбольные клубы России
Спортивные клубы Твери
Появились в 2020 году в России
Автономные некоммерческие организации РФ